Mount Clare peut désigner les lieux suivants, :

 Mount Clare, un village du comté de Macoupin, en Illinois, aux États-Unis.
 , également appelée Mount Clare Museum House, une maison, considérée comme un monument historique, à Baltimore dans le Maryland, aux États-Unis.
 , un ancien complexe de fabrication de chemin de fer à Baltimore.
 La station Mount Clare, une ancienne gare de Baltimore, devenue partie du .
 , une communauté non-incorporée du comté de Nuckolls au Nebraska.
 Mount Clare, un monument classé, à Roehampton, quartier de Londres.
 , une communauté non-incorporée du comté de Harrison en Virginie-Occidentale.